Usov steht für:
Úsov, eine Stadt in Tschechien
Schloss Úsov, ein Schloss in der Stadt Úsov
Mons Usov, einen Berg auf dem Erdmond

Usov ist außerdem der Familienname folgender Personen:
Aljaksandr Ussau (* 1977), weißrussischer Radrennfahrer
Christopher Usov (* 1995), estnischer Eishockeyspieler
Michail Antonowitsch Ussow, sowjetischer Geologe